Courcillon ist der Familienname folgender Personen:

 Louis de Courcillon de Dangeau (1643–1723), französischer Kleriker, Romanist, Grammatiker und Phonetiker
 Philippe de Courcillon, Marquis de Dangeau (1638–1720), französischer Offizier, Diplomat und Autor sowie der Großmeister des Lazarusordens